Малый Содом — название населённых пунктов в России, отразившее борьбу религиозных взглядов, в которой библейское название Содом использовалось как нарицательное:

 Малый Содом — название ныне не существующей деревни в Котельничском районе Кировской области (обезлюдела к 1968 году), название которой было парным названию соседней деревни Большой Содом.
Малый Содом — бывшее название деревни Хмелёвка в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.

См. также 
Большой Содом
Большое Содомово
 Содом

Примечания